Kenneth Tyler Agostino, dit Ken ou Kenny Agostino, (né le  à Morristown dans l'État du New Jersey aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| Saison 2010-2011|2010-2011 || Bulldogs de Yale || NCAA ||31 ||11 ||14 ||25 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| Saison 2011-2012|2011-2012 || Bulldogs de Yale || NCAA ||33 ||14 ||20 ||34 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| Saison 2012-2013|2012-2013 || Bulldogs de Yale || NCAA ||37 ||17 ||24 ||41 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| Saison 2013-2014|2013-2014 || Bulldogs de Yale || NCAA ||33 ||14 ||18 ||32 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Flames de Calgary || LNH ||8 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Flames de l'Adirondack || LAH ||67 ||15 ||28 ||43 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Heat de Stockton || LAH ||65 ||23 ||34 ||57 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Flames de Calgary || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Wolves de Chicago || LAH ||65 ||24 ||59 ||83 ||48 ||10 ||5 ||5 ||10 ||8
|-
| 2016-2017 || Blues de Saint-Louis || LNH ||7 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Bruins de Providence || LAH || 64||16 ||37 ||53 || 35||4 ||0 ||4 || 4||2 
|-
| 2017-2018 || Bruins de Boston || LNH || 5|| 0|| 1|| 1|| 4||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Rocket de Laval || LAH || 12||4 ||6 ||10 || 4||- ||- ||- || -||-
|-
| 2018-2019 || Canadiens de Montréal || LNH || 36|| 2|| 9|| 11|| 26||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH || 27 || 4 ||  9 || 13 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Marlies de Toronto || LAH || 53 || 27 || 22 || 49 || 36 ||- ||- ||- || -||-
|-
| 2020-2021 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Marlies de Toronto || LAH || 22 || 9 || 13 || 22 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 46 || 20 || 20 || 40 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || || || || || ||

| 86 || 8 || 22 || 30 || 40 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2022 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 4 || 1 || 0 || 1 || 8 || align=left|  place

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
 2016-2017 : 
 remporte le trophée John-B.-Sollenberger
 remporte le trophée Les-Cunningham
 élu dans la première équipe d'étoiles

Notes et références 

Naissance en avril 1992
Naissance à Morristown (New Jersey)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Yale
Joueur des Flames de l'Adirondack
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Blues de Saint-Louis
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Marlies de Toronto 
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Gagnant du trophée Les-Cunningham
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022